Золоты́е Воро́та () — пролив, соединяющий залив Сан-Франциско с Тихим океаном.

Длина пролива — 8 км, ширина 1,5—3 км, глубина до 43 м. На северном берегу — округ Марин, на южном — г. Сан-Франциско. В 1937 году через пролив был построен знаменитый мост «Золотые Ворота». (Общая длина моста — 2737 м, длина основного пролёта — 1280 м.)

Через Золотые Ворота идут суда из многих стран мира в один из главных портов западного побережья Соединённых Штатов Америки — Окленд.

22 февраля 1901 года здесь произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: разбилось на скалах американское пассажирское судно ; погибло 128 человек.

Первыми обитателями местности вокруг пролива были индейцы. Первое европейское поселение на этой местности было основано испанцами в 1776 году.

Примечания

Ссылки 
 National Park Service: Discovery of the Golden Gate
 Digitally Restored Panoramic Composited View of The Golden Gate, Fort Point, and San Francisco Bay as seen from «Land’s End» near Sutro Heights, c. 1895.

Проливы Тихого океана
Проливы Калифорнии
География Сан-Франциско
География округа Марин